Нижние Челны — название населённых пунктов в России:

* Нижние Челны — село в Нижнекамском районе Татарстана.
 Нижние Челны — село в Нурлатском районе Татарстана.